A veia epigástrica inferior é uma veia do abdômen.

Veias